Но́вые Чукалы́ () — село в Дрожжановском районе Республики Татарстан, в составе Новоильмовского сельского поселения.

География 
Село находится в бассейне реки Цильна, в 9 км к юго-востоку от села Старое Дрожжаное.

История 
Село основано в XVIII веке.

До 1860-х годов жители относились к категории государственных крестьян (выполняли лашманную повинность). Их основные занятия в этот период – земледелие и скотоводство, было распространено отходничество на фабрики и заводы, сезонные сельскохозяйственные работы.

В начале XX века в селе функционировали 20 торгово-промышленных заведений, 3 мечети, 2 медресе. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1835,9 десятин.

В 1930 году в селе организованы колхозы «Горняк» и им. Баумана, с 2013 года земли села в хозяйственном управлении филиала ООО «Ак Барс Дрожжаное».

До 1920 года село входило в Городищенскую волость Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 года в составе Буинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Дрожжановском, с 1 февраля 1963 года в Буинском, с 30 декабря 1966 года в Дрожжановском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители села работают преимущественно в филиале ООО «Ак Барс Дрожжаное», занимаются растениеводством, овощеводством, животноводством.

Социальная инфраструктура 
Филиал средней школы, дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт.

Религиозные объекты 
Мечеть.

Известные уроженцы 
Равиль Мифтахович Низаметдинов — Герой Социалистического Труда.

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Примечания 

Населённые пункты Дрожжановского района